Gymnobela är ett släkte av snäckor. Gymnobela ingår i familjen kägelsnäckor.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Kägelsnäckor
Gymnobela